Брунк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брунк, Отто (1866—1946) — немецкий геохимик.
 Брунк, Рихард Франц Филипп (1729—1803) — французский критик и филолог.